Gneu Corneli Lèntul Clodià (en ) va ser un militar i magistrat romà. Era fill de Gneu Corneli Lèntul Clodià. Formava part de la gens Cornèlia, i era de la família dels Lèntul, d'origen patrici.

Va tenir diverses missions. L'any  va ser enviat junt amb Quint Cecili Metel Crètic i Luci Valeri Flac a vigilar la pretesa invasió dels helvecis a la Gàl·lia Transalpina, però la seva intervenció no va ser necessària.

Referències 

Clodia, Gneu Corneli Lentul 2
Magistrats romans
Militars romans